Vales peut désigner :
au Portugal :
Vales, paroisse civile de la municipalité d'Alfândega da Fé, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
Vales, paroisse civile de la municipalité de Valpaços, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Vales do Rio, paroisse civile de la municipalité de Covilhã, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre.